

Населені пункти та їхні частини

 Кшива-Ґура — село в гміні Покуй Намисловського повіту Опольського воєводства
 Кшива-Ґура — село в гміні Колачково Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Кшива-Ґура — частина міста Влоцлавек в Куявсько-Поморському воєводстві
 Кшива-Ґура — частина села Фамулкі-Крулевські в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства

Примітки